Disopora är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Disopora ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Disopora